Времена года, или сезоны, — 4 части года, определяемые по календарным или климатическим признакам.
 В музыке и театре
 «Времена года» — цикл из четырёх скрипичных концертов Антонио Вивальди (1723).
 «Времена года» — оратория Йозефа Гайдна по либретто барона Годфрида ван Свитена на основе поэмы Джеймса Томсона (1801).
 «Времена года» — фортепианный цикл из 12 пьес Петра Чайковского (1876).
 «» — балет Мариуса Петипа на музыку Александра Глазунова (1900).
 «» — балет Мерса Каннингема на музыку Джона Кейджа (1947).
 «Времена года в Буэнос-Айресе» — цикл из четырёх композиций (танго) Астора Пьяццоллы (между 1965 и 1970).
 «Времена года» — вокальный цикл Валерия Гаврилина для голоса и фортепиано (1969).
 «Времена года» — балет Константина Сергеева (1974)
 «» — балет Джерома Роббинса на музыку Джузеппе Верди (1979).
 «Времена года» — цикл из четырёх оркестровых произведений Павла Овсянникова  (1987)
 «Времена года» — балет композитора Владимира Мартынова (премьера 2013)
 «Времена года» — оратория Вячеслава Овчинникова для хора, симфонического оркестра и солистов (1978).
 «Времена года» — хореографический цикл композитора Григора Ахиняна.

 В изобразительном искусстве
 «Времена года» — живописный цикл Джузеппе Арчимбольдо (1563—1573).
 «» — живописный цикл Никола Пуссена (1660—1664).
 «» — цикл фресок Франческо Соцци (палаццо Изнелло, 1760).
 «» — мозаика Марка Шагала (дар городу Чикаго, 1974).

 В литературе
 «» — поэма Джеймса Томсона (1726—1730).
 «» — поэма Кристионаса Донелайтиса, внесённая в список лучших литературных произведений Европы (1775).
 «Времена года» — роман Веры Пановой (1953).
 «Времена года» — книга писателя-фенолога Дмитрия Зуева о природе Подмосковья («Московский рабочий», 1956).
 «Vremena Goda» — роман Григория Чхартишвили, опубликованный под псевдонимом «Анна Борисова» (2011).

 В кино
 «Времена года» — киноальманах Валерия Ускова и Владимира Краснопольского по рассказам Юрия Нагибина (СССР, 1968).
 «Времена года» — документальный короткометражный фильм Артавазда Пелешяна (СССР, 1975).
 «Времена года» — романтическая комедия Алана Алда (США, 1981).
 «Времена года» — драма Нури Бильге Джейлана (Турция, 2006).
 «Времена года» — мелодрама Панкаджа Капура (Индия, 2011).

 См. также
 Оры (, «времена») — богини времён года в древнегреческой мифологии.
 «Четыре сезона» () — сборник повестей Стивена Кинга.
 Four Seasons

Примечания